Neu Rosenthal ist eine Ortsbezeichnung:

 in Deutschland
 Neu Rosenthal, eine Ortschaft der Gemeinde Letschin in Brandenburg; siehe Kiehnwerder

 in Polen
 Nowa Różanka (Kętrzyn), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Neu Rosenthal im Landkreis Rastenburg, Ostpreußen)
 Sulisław, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Neu Rosenthal im Landkreis Soldin, Brandenburg); siehe Lubsko